Der Boxwettkampf im Superschwergewicht der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 24. Juli bis 8. August 2021 im Ryōgoku Kokugikan ausgetragen.

Titelträger

Zeitplan

Wettkampfformat 
Ein Kampf war über 3 Runden angesetzt. Die Rundenzeit betrug 3 Minuten mit jeweils einer Minute Pause. Geboxt wurde im 10-Points-Must-System. Dabei wurde jede Runde von 5 Punktrichtern bewertet. Ausschlaggebend waren dabei die Treffer, die Dominanz sowie die technische und taktische Überlegenheit eines Boxers. Jeder Punktrichter bestimmte für jede Runde einen Gewinner, der 10 Punkte für die Runde erhielt. Der unterlegene Boxer erhielt eine Punktzahl zwischen 7 und 9 Punkten. Die vergebenen Punkte eines jeden Punktrichters wurden addiert. Der Boxer, der am Ende des Kampfes mehr Punktrichter überzeugen konnte, gewann den Kampf.

Ergebnisse

Weblinks 

 Boxen auf der Internetseite von Tokio 2020

Superschwergewicht Männer